Saturnalia puede referirse a:

 Saturnalia, una festividad romana.
 Saturnalia, una escultura realizada por el italiano Ernesto Biondi.
Saturnalia, simposio literario del escritor y gramático romano Macrobio.
 Saturnalia, un género de Dinosauria representado por una única especie.